Mario Aguilar puede hacer referencia a:

 Mario Alberto Aguilar (1978), futbolista argentino.
 Mario Aguilar Arévalo (1961), profesor y dirigente gremial chileno.
  (1959), académico chileno-británico.
 Mario Aguilar (1984), futbolista salvadoreño.
 Mario Aguilar (1925), regatista salvadoreño.